Le terme métathèse peut désigner :
la métathèse (linguistique), modification phonétique de la famille des métaplasmes.
la métathèse (chimie), réaction chimique où a lieu un échange d'un ou plusieurs atomes.